Байло:

 Байло — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Уэска, в составе автономного сообщества Арагон. 
 Байло, Сергей Ильич (1892—1937) — военный деятель периода гражданской войны. Доктор военных наук.